Акатепулко има више значења:
 Акатепулко (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатепулко (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику